Аугусто Сесар Сандино Кальдерон (; , , Никарагуа — , Манагуа, Никарагуа) — никарагуанский революционер, лидер национально-освободительной революционной войны 1927—1934 годов.

Биография 
Отец Сандино — зажиточный крестьянин Грегорио Сандино, мать — подёнщица Маргарита Кальдерон. В течение 12 лет Грегорио Сандино отказывался признать сына Аугусто законным, однако затем принял его в семью.

В 1921 году Аугусто Сандино едва не убил сына видного местного представителя Консервативной партии, который оскорбительно высказался о его матери, и вынужден был эмигрировать. Побывал в Гондурасе, Гватемале и Мексике. По настоянию отца (срок давности преступлению вышел) вернулся в июне 1926 года в Никарагуа; влияние его жертвы не позволило ему осесть в деревне по месту рождения, и в итоге Сандино устроился на золотой шахте в Нуэва-Сеговия, принадлежавшей американцам. Там он читал шахтёрам лекции о социальном неравенстве и необходимости перемен.

19 октября 1926 года поднял антиправительственное восстание против правящего режима, поддерживаемого США, затем возглавил вооружённое сопротивление высадившимся в стране американским войскам. Сперва он стоял за восстановление законной власти, согласно конституционным основам, а потом стал бороться против соглашения Эспино-Негро, предусматривавшего плотную опеку Никарагуа американским правительством, рассматривая его как угрозу никарагуанской независимости.

1 июля 1927 года составил свой первый политический манифест:

Я клянусь перед родиной и историей, что моя шпага спасёт национальную честь и принесёт освобождение угнетённым! На вызов, брошенный мне подлыми оккупантами и предателями родины, я отвечаю боевым кличем. Я и мои солдаты станем стеной, о которую разобьются легионы врагов Никарагуа. А если мои солдаты, защитники свободы, сложат голову все до единого, то прежде, чем это произойдёт, не один батальон интервентов останется лежать на склонах моих родных гор... Идите же сюда, чтобы убивать нас на нашей земле; сколько бы вас ни было, я вас жду во главе моих солдат-патриотов. Но знайте: если это произойдёт, то кровь наша падёт на белый купол вашего Белого дома — гнезда, где вынашиваются преступные планы.

Утром 16 июля 1927 года отряд Сандино (около 100 человек, вооружённых 60 винтовками) подошёл к захваченному американскими войсками (400 морских пехотинцев и 200 правительственных национальных гвардейцев) городу Окоталь и атаковал его. Бой длился 15 часов и завершился взятием Окоталя. Американцы были так взбешены происшедшим, что послали авиацию для бомбёжки города. Американские самолёты атаковали город и устроили настоящую охоту за крестьянами на окрестных полях. Около 300 мирных жителей, в основном женщин и детей, было убито и ещё 100 человек ранено. Уцелевшие мужчины Окоталя вступили в отряд Сандино, который начал непрерывно расти. Все бойцы отряда были исключительно добровольцами и не получали никакого жалованья, им запрещалось наносить ущерб мирным крестьянам, но разрешалось облагать принудительными налогами «местных и иностранных капиталистов».

К декабрю 1932 года сандинисты контролировали уже свыше половины территории страны, а американцы объявили за голову Сандино награду в 100 тысяч долларов.

В результате длительного возглавленного им повстанческого движения, сумел добиться вывода размещённых в стране американских войск (2 января 1933 года), но в ходе очередного раунда переговоров о демобилизации своей армии был предательски арестован руководителем Национальной гвардии Никарагуа, впоследствии президентом страны Анастасио Сомосой и расстрелян вместе с братом и двумя генералами, Эстрадой и Умансором, его ближайшими соратниками.

В его честь, как патриота и национального героя, был назван Сандинистский фронт национального освобождения, свергнувший диктатуру семейства Сомоса через 45 лет после смерти Сандино в результате Сандинистской революции.

14 мая 1980 года Государственный совет Никарагуа официально присвоил Сандино почётное звание «Отец антиимпериалистической народно-демократической революции».

Интересные факты 
Традиционно, после прихода к власти сандинистов, с 1979 по 1997 год изображался на лицевой стороне денежных купюр сначала 1000 никарагуанских кордоб, затем, после деноминации 1991 года — на 20 кордобах, а также монетах Никарагуа.

 Сандино изображён на почтовой марке Болгарии 1984 года.

Сочинения 
 Sandino, Augusto C. El pensamiento vivo. Sergio Ramírez, ed. 2 vols. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1984

Примечания

Литература 
 Гонионский С. А. Сандино. М.: Молодая гвардия, 1965 — (Жизнь замечательных людей).
 
 
 Григулевич И. Р. Дорогами Сандино. М.: Молодая гвардия, 1984.
 Сандино против империализма США // Идейное наследие Сандино (Сборник документов и материалов). М.: Прогресс, 1985.
 Гарсия-Каселес К. Аугусто Сесар Сандино // Деятели национально-освободительного движения: политические портреты. Вып. 1. М.: Издательство Университета дружбы народов, 1989.
 
 
 
 
 
 
Платошкин Н.Н. - Сандинистская революция в Никарагуа // Университет Дмитрия Пожарского, 2015г.

 Beals, Carleton. With Sandino in Nicaragua. The Nation, Feb. 22 to April 11, 1928.
 Belausteguigoitia R. Con Sandino en Nicaragua. Madrid, 1934
 Salvatierra S. Sandino o La Tragedia de un Pueblo. Madrid, 1934
 Somosa García A. El verdadero Sandino o el Calvario de las Segovias. Managua: Tipografía Robelo, 1936.
 Alexander A. Sandino. Relato de la Revolution en Nicaragua. Santiago de Chile, 1937
 Calderón Ramírez, Salvador. Los últimos días de Sandino. México: Botas, 1934.
 Ramirez S.C. Ultimas dias de Sandino. Mexico, 1939
 Cuadra, Manolo. Contra Sandino en la montaña. Managua, D.N.: 1942.
 Bolaños A.G. Sandino el Libertador. Mexico, 1952
 L.Cummins. Quijote on a burro. Sandino and the Marines. A Study in the formulation of foreign policy. Mexico, D.F., 1958
 Selser, Gregorio. Sandino — general de hombres libres. Buenos-Aires, 1959
 Romero R. Somoza, asesino de Sandino. Mexico, 1959
 Romero R. Sandini y los yanquis. Mexico, 1961
 Nicaragua y su pueblo. (Cartas y proclamas del general Sandino y otros documentos). Frente Unitario Nacaraguense. Caracas, 1961
 Macaulay N. W., Jr. The Sandino Affair. Chicago: Quadrangle Books, 1967.
 Aguilar Cortés, Jerónimo. Memorias de los yanquis a Sandino. San Salvador: IT Ricaldone, 1972.
 Arrellano, Jorge Eduardo. Sandino en la poesía: 50 poemas sobre el General de Hombres Libres.// Revista de Pensamiento Centroamericano 29 (143) August 1972: 3-24.
 López, Santos. Memorias de un soldado. León: Frente Estudiantil Revolucionario, 1976.
 Ramírez, Sergio. Biografía de Sandino. Managua, 1979
 Ramírez, Sergio. El pensamiento vivo de Sandino. Editorial Nueva Nicaragua, 1981
 Ramírez, Sergio. Vigencia del pensamiento sandinista. En: El Sandinismo documentos básicos. Instituto de Estudios del Sandinismo. Editorial Nueva Nicaragua, 1983.
 Ramírez, Sergio. El Muchacho de Niquinohomo. En: Ramírez, Sergio. El alba de oro. Siglo XXI Editores. 2ª edición, 1984 (a).
 Ramírez, Sergio. Sandino y los partidos políticos. Sesión inaugural del curso académico 1984 (b). CNES-UNAN, Comité Nacional Pro-Conmemoración del 50 Aniversario de la muerte del General Augusto César Sandino.
 Ramírez, Sergio. Sandino: clase e ideología. En Sandino, Augusto C. El pensamiento vivo. Introducción, selección y notas de Sergio Ramírez. Tomo 2. Editorial Nueva Nicaragua. 1986.
 Gilbert, Gregorio Urbano. Junto a Sandino. Editora Alfa y Omega. Santo Domingo, República Dominicana, marzo de 1979.
 García Salgado, Andrés. Yo estuve con Sandino. Mexico: Bloque Obrero General Herbierto Jara, 1979.
 Salvatierra, Sofonías. Sandino o la Tragedia de un pueblo. Talleres Litográficos Maltez Representaciones S.A. Managua, Nicaragua, 1980.
 Herrera Torres, Juvenal. Antología universal de la poesía revolucionaria: el regreso de Sandino. Medellín: Aurora, 1980.
 Alemán Bolaños, Gustavo. Sandino el Libertador. Talleres de Impresos Culturales S.A. IMCUSA, San José Costa Rica, 1980
 Maraboto, Emigdio. Sandino ante el Coloso. Managua. Ediciones Patria y Libertad. Febrero, 1980.
 Cabezas, Omar. La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Managua: Nueva Nicaragua, 1982.
 Torres Espinoza, Edelberto. Sandino y sus pares. Editorial Nueva Nicaragua. Managua: Nueva Nicaragua, 1983.
 Selva, Salomón de la. La guerra de Sandino o el pueblo desnudo. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1985 (orig. 1935).
 Instituto de Estudio de Sandinismo. Ahora sé que Sandino manda. Managua: Editorial Nueva Nicaragua, 1986.
 Niess F. Sandino. Der General der Unterdrükten. Eine politische Biographie. Köln: Pahl — Rugenstein Verlag, 1989.
 Calero Orozco, Adolfo. Eramos cuatro. Managua: Distribuidora Cultural, 1995 (orig. 1977).
 Calero Orozco, Adolfo. Sangre santa. Managua: Nueva Nicaragua, 1993. (orig. 1940).
 Alejandro Bendaña La mística de Sandino. Centro de Estudios Internacionales,Managua, 1994, 2005.

Кино 
 «Сандино» () (1990) — реж. Мигель Литтин, в роли Сандино — Крис Кристофферсон

Ссылки 
 А. С. Сандино  Инструкции по организации армии Национального освобождения Никарагуа
 А. С. Сандино Открытое письмо президенту США Герберту Гуверу
 А. С. Сандино Письмо главам правительств стран Латинской Америки
 Александр Тарасов. «Между вулканами и партизанами: никарагуанский пейзаж»
 Гонионский, Семён Александрович. «Сандино»
 
 
 

Революционеры Никарагуа
Социалисты Никарагуа
Военачальники Никарагуа
Казнённые политики
Казнённые революционеры
Расстрелянные в Никарагуа
Генералы
Казнённые в 1934 году
Национальные герои Никарагуа
Предводители восстаний XX века